«Голос монстра»:

 Голос монстра — роман для детей Патрика Несса 2011 года.
 Голос монстра — фильм 2016 года режиссёра Хуана Антонио Байона, на основе одноимённого романа Патрика Несса 2011 года.